L'expression rapport Sauvé peut faire référence :
 aux conclusions de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église
 aux conclusions des États généraux de la Justice